Reine  est un titre attribué soit à la femme du roi soit à la femme qui règne sur un peuple. Certaines reines sont des princesses nées de la lignée royale ou d'autres sont .

Histoire

Références 

Afrique